| 
Met Rome wordt meestal de hoofdstad van Italië bedoeld. 
Er zijn verschillende andere (geografische) plaatsen met dezelfde naam, zie de lijst hiernaast.

Locatie van de stad Rome in Italië 
|}

Geografie 
In Italië
Rome (stad)
Rome (provincie) (voormalig)
 Rome Hoofdstad (metropolitane stad)
Het oude Rome
in overdrachtelijke zin voor:
 het Romeinse Rijk. 
 de (Rooms-)Katholieke Kerk.
adjectieven: 
Romeins, zie Romeinse Rijk 
Romaans, zie Romaanse talen
Rooms, zie Heilige Roomse Rijk

Plaatsen elders in Europa
Rome (België), een plaats in de Belgische provincie Luxemburg
Rome (Maasdriel), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Maasdriel

Plaatsen in de Verenigde Staten
Rome (Georgia)
Rome (Illinois)
Rome (Iowa)
Rome (New York)
Rome (Ohio)
Rome (Pennsylvania)
Rome (Wisconsin)

Overig 
Rome (metrostation) van de metro van Parijs
Rome (nummer), een nummer van Novastar
Rome (televisieserie), een televisieserie.
Rome (tractormerk), een Amerikaans tractormerk.
Rome: Total War, een computerspel.
Rome (band), een muziekgroep.
CivCity: Rome een computerspel.

Zie ook 
Bisdom Rome 
Ontstaan van Rome
Romein
Romeins Koninkrijk (voorganger van de Romeinse Republiek, 753 (mythisch)–510 v.Chr.)
Romeinse Republiek (510–27 v.Chr.)
Romeinse Rijk (27 v.Chr.–395 n.Chr.) in 395 definitief uiteengevallen in:
West-Romeinse Rijk (395–476)
Byzantijnse Rijk (Oost-Romeinse Rijk, 395–1453)
Kerkelijke Staat (756–1870)
Romeinse Republiek (1798-1799)
Romeinse Republiek (1849)
Rome (departement)
Roma (doorverwijspagina)
 het tweede Rome of Byzantion
 de Romagna of Byzantijns gebied in Italië
 het Sultanaat van Rûm in het Byzantijnse rijk